Execution steht für:
 Originaltitel des Films „Django – Die Bibel ist kein Kartenspiel“
 englischsprachige Bezeichnung für das Ausführen von Computerprogrammen, siehe Computerprogramm #Übersetzung und Ausführung

Siehe auch:
 Exekution